Echelmeyer bezeichnet:

 Echelmeyerpark, Park in Saarbrücken
 Echelmeyer-Eisstrom, Eisstrom im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Clemens Echelmeyer